Estação ferroviária
Estação Gares — estação de metropolitano Rennes, França
Puente la Reina — município de Navarra, Espanha, chamado Gares em basco